Выборы в бундестаг 1965 года — 5-е демократические выборы в ФРГ (Западной Германии), состоявшиеся 19 сентября. На выборах почти половину мандатов получила коалиция ХДС/ХСС. По итогам выборов была вновь сформирована «чёрно-жёлтая коалиция» из ХДС/ХСС и СвДП. Канцлером стал Людвиг Эрхард. Однако уже в 1966 году «чёрно-жёлтая коалиция» распалась, и была создана «большая коалиция» из ХДС/ХСС и СДПГ, а новым канцлером стал другой представитель ХДС/ХСС Курт Георг Кизингер.

Явка составила 86.8%.

Предвыборная кампания 
Эрхард был избран канцлером ещё в 1963 году во время работы предыдущего созыва Бундестага как его приемник. Федеральный канцлер Людвиг Эрхард с самого начала предвыборной кампании был популярен как «отец» экономического чуда Западной Германии 1950-х и начала 1960-х годов. В 1965 году экономика Западной Германии все еще казалась устойчивой, и поэтому мало западногерманских избирателей хотели сменить партию федерального канцлера. Чтобы обеспечить свою победу на выборах в Бундестаг, Эрхард пообещал снизить подоходный налог и увеличить расходы на социальные программы.

Результаты выборов

После выборов 
Коалиция ХДС/ХСС и СвДП была вновь сформирована, но она распалась осенью следующего года и была заменена первой т.н. Большой коалицией. Людвиг Эрхард оставался федеральным канцлером до своей отставки 30 ноября 1966 года, а Вилли Брандт остался бургомистром Берлина и заявил, что не собирается баллотироваться на канцлера в 1969 выборов в Бундестаг.

Ссылки 
 Итоги выборов на сайте ЦИК

Источники 

Выборы в Германии
Выборы 1965 года
События 19 сентября
Сентябрь 1965 года
1965 год в Германии